Hagagölen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hagagölen (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (0,6 ha)
Hagagölen (Öreryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Hagagölen, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (0,4 ha)

Se även
Hagegöl
Haggöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn